

События 
 Военные трибуны с консульской властью Луций Эмилий Мамерцин (7-й раз), Публий Валерий Потит Публикола (4-й раз), Гай Ветурий Красс Цикурин, Сервий Сульпиций Претекстат, Луций Квинкций Цинциннат (3-й раз), Гай Квинкций Цинциннат. Все — патриции.
 Афинский архонт — эпоним Каллей (377 до н. э. — 376 до н. э.).
 Агесилай II вновь опустошил окрестности Фив.
 Создание Второго Афинского (Аттического) морского союза . В Афинах принимается общее постановление относительно вновь образованного союза. Целью союза определяется защита свободы и автономии отдельных полисов от покушения со стороны Спарты. В договор был внесён ряд пунктов, специально ограничивавших право Афин и предупреждавших возможность злоупотреблений с их стороны. Подтверждалась свобода и полная автономия входивших в союз общин с сохранением государственного устройства, какое каждая община желает иметь у себя.
 В Афинах для установления постоянного и регулярно собираемого налога производится оценка имущества граждан (движимого и недвижимого). Все граждане были поделены на 20 групп — симморий. В их обязанности также входило снаряжение судов (триерархия) и содержание их в течение года.
 Спартанский гарнизон Гистиеи захватывает фиванские корабли, возвращавшиеся из Пагас (Фессалия) с грузом хлеба.
 377 год до н. э. соответствует 377-му же году римской эры (AUC, «от основания города»).

Скончались 
 Гекатомн — сатрап Карии.
 Гиппократ (род. ок. 460 до н. э.) с Коса.
 Фебид — спартанский полководец.

См. также

Примечания